Signatur stammer fra middellatin signātūra afledet af latin signāre (jævnfør signere).

Betydninger 
Signatur kan have forskellige betydninger:

 Arksignatur - et mærke på et trykark som vejledning til bogbinderen
 Signatur – personlig underskrift
 Signaturmelodi – introsange/kendingsmelodier
 Digital signatur - en kode der fungerer som elektronisk underskrift på internettet.